Distúrbio de Déficit de Atenção — Déficit de Atenção é um distúrbio que atinge crianças e adultos, caracterizado primariamente pela falta de concentração em atividades rotineiras e pela impulsividade. Débito direto autorizado — sistema brasileiro que substitui a emissão de boletos de cobrança impressos pela cobrança eletrônica das obrigações.